Горгона се може односити на:

 Горгона (острво), острвце у Тосканском архипелагу
 Горгона (острво у Тихом океану)
 Горгона (филм), британски филм 1964.
 Горгоне, назив за кћери грчког бога Форкија